Пётр Гера́симов: Герасимов, Пётр Александрович (1812—1869) — русский архитектор, реставратор и преподаватель.
 Герасимов, Пётр Васильевич (1877—1919) — член III и IV Государственной думы.